Libert kan som auktorsförkortning betyda:

 Michel Libert
 Marie-Anne Libert

Robotskapade auktorsförkortningar